Овде су дати састави екипа учесница на Европском првенству у фудбалу 2012. које је одржано у Пољској и Украјини, између 8. јуна и 1. јула 2012. године. Број утакмица и датих голова односе се на утакмице одигране пре почетка првенства.

Група А

Пољска 
Селектор:  Франтишек Смуда

Грчка 
Селектор:  Фернандо Сантош

Русија 
Селектор:  Дик Адвокат

Чешка 
Селектор:  Михал Билек

Група Б

Холандија 
Селектор:  Берт ван Марвјик

Данска 
Селектор:  Мортен Олсен

Немачка 
Селектор:  Јоаким Лев

Португалија 
Селектор:  Пауло Бенто

Група Ц

Шпанија 
Селектор:  Висенте дел Боске

Италија 
Селектор:  Чезаре Прандели

Република Ирска 
Селектор:  Ђовани Трапатони

Хрватска 
Селектор:  Славен Билић

Група Д

Украјина 
Селектор:  Олег Блохин

Шведска 
Селектор:  Ерик Хамрен

Енглеска 
Селектор:  Рој Хоџсон

|}

Француска 
Селектор:  Лоран Блан

Европско првенство у фудбалу 2012.
2012